Termin RFK ima više značenja.

 Riboflavin kinaza, enzim
 Robert F. Kenedi